Mattoon kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mattoon (Illinois)
Mattoon (Wisconsin)